Ольмос-де-Эсгева () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-де-Эсгева. Занимает площадь 24,8 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида